Caras y Caretas puede referirse a las siguientes publicaciones:

 Caras y Caretas, semanario argentino, publicado entre 1898 y 1941.
 Caras y Caretas, semanario uruguayo publicado entre 1890 y 1897.
 Caras y Caretas, semanario uruguayo que comenzó a editarse en 2001.